Esistono più persone di nome Cosimo Gheri:
 Cosimo Gheri – pittore
 Cosimo Gheri – vescovo